Fantenberg steht für

 Fantenberg (Inzell), Ortsteil von Inzell im oberbayerischen Landkreis Traunstein, Bayern
 Oscar Fantenberg (* 1991), schwedischer Eishockeyspieler